Del 25 al 27 de enero de 2013 tuvo lugar la LXIII edición de la Copa de S.M. el Rey, siendo Ibiza la ciudad anfitriona.

Los 6 mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga disputaron el torneo. El ganador final fue el CAI Voleibol Teruel. Juan Carlos Barcala fue designado como MVP del torneo.

Desarrollo

Referencias

Enlaces externos 
 Dossier de Prensa RFEVB de la Copa del Rey 2013
 Página de la Copa del Rey 2013 en la RFEVB

2013
Voleibol en 2013